Bruine bosral
 Cayennebosral
 Effen bosral
 Kleine bosral
 Reuzenbosral
 Roodnekbosral
 Roodvleugelbosral
 Vale bosral
 Witbuikbosral